Osoby o tym nazwisku:
 Igor Musatow – rosyjski hokeista
 Leonid Musatow – radziecki dyplomata
 Wiktor Borisow-Musatow – rosyjski malarz